Les championnats du monde de pétanque 2017 est une édition des championnats du monde de pétanque.

Présentation 
Cette compétition constitue la  des doublettes seniors, la  du tête à tête senior, la  des triplettes séniors féminines, la  des doublettes seniors féminines, la  du tête à tête senior féminin, la  du tir de précision sénior féminine, la  des doublettes senior mixtes, la  des triplettes juniors et la  du tir de précision junior. Elle se déroule à Gand (Belgique), du 13 au 16 avril 2017 pour les doublettes seniors, le tête à tête senior, les doublettes seniors féminines, le tête à tête senior féminin et les doublettes seniors mixtes. Elle se déroule à Kaihua (Chine), du 4 au 12 novembre 2017 pour les triplettes seniors féminines, le tir de précision sénior féminine, les triplettes juniors et le tir de précision junior.

Résultats à Gand (Belgique)

Doublette sénior

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Classement

Phase finale

Tête à tête sénior

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Classement

Phase finale

Doublette sénior féminine

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Classement

Phase finale

Tête à tête sénior féminine

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Classement

Phase finale

Doublette mixte sénior

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Classement

Phase finale

Résultats à Kaihua (Chine)

Triplette sénior féminine

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Cinquième tour

Phase finale

Tir de précision sénior féminine

Qualifications

Repêchages

Phase finale

Triplette junior

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Cinquième tour

Phase finale 

 Les deux rencontres sont inversés.

Tir de précision junior

Qualifications

Repêchages

Phase finale 

* Tristan Alexandre vainqueur du barrage à une boule à 7 mètres.

Podiums

Tableau des médailles

Notes et références

Notes

Références 

2017
Pétanque
Championnat du monde en Chine
Championnat du monde en Belgique
Sport en Belgique en avril 2017
Sport en novembre 2017
Événement sportif à Gand
Sport en Chine en 2017